Ikertivaq bezeichnet:
 Ikertivaq (Bucht, Ammassalik, nordöstlich), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikertivaq (Bucht, Ammassalik, südwestlich), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland